Gruffydd ap Madog ist der Name folgender Personen:

 Gruffydd ap Madog († 1191), walisischer Fürst, siehe Gruffydd Maelor I
 Gruffydd Maelor ap Madog († 1269), walisischer Fürst

Siehe auch:
 Madog ap Gruffydd († 1277), walisischer Lord
 Madog ap Gruffydd Maelor († 1236), walisischer Fürst